Osoby noszące nazwisko Gołębiowski
 Adam Gołębiowski (1914-1998) – polski i brytyjski chirurg
 Aleksander Gołębiowski (zm. 2020) – polski artysta kabaretowy
 Aleksander Gołębiowski (1936-2000) – polski operator dźwięku
 Chryzostom Gołębiowski (ok. 1654-1700) – kaznodzieja nadworny króla Jana III Sobieskiego
 Grzegorz Gołębiowski (ur. 1969) – polski ekonomista
 Jacek Gołębiowski (?) – polski historyk
 Jan Gołębiowski (ur. 1976) – psycholog kryminalny
 Janusz Gołębiowski (ur. 1928) – polski historyk, ekonomista
 Jerzy Gołębiowski (ujednoznacznienie)
 Karol Gołębiowski (ur. 1954) – polski organista i pedagog
 Karol Gołębiowski (ur. 1991) – polski piłkarz plażowy
 Łukasz Gołębiowski (1773-1849) – jeden z pierwszych polskich etnografów
 Maria Gołębiowski (ujednoznacznienie)
 Marian Gołębiowski (ujednoznacznienie)
 Piotr Gołębiowski (1902-1980) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Romuald Gołębiowski – polski klarnecista, saksofonista i pedagog
 Seweryn Gołębiowski (1820-1854) – historyk, biograf
 Stanisław Gołębiowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Gołębiowski (1900-1991) – polski poeta
 Tadeusz Gołębiowski (ujednoznacznienie)
 Witold Gołębiowski (1885-1931) – polski malarz, działacz niepodległościowy
 Wojciech Gołębiowski (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Gołębiowski (1943-1974) – polski żużlowiec

 Zobacz też
 Ług Gołębiowski – staw w Radomiu
 Gołębiewski